Wewnętrzne Karpaty Zachodnie
 Wewnętrzne Karpaty Wschodnie